Come Out and Play kan avse:

Come Out and Play (album av Kim Wilde) – den brittiska sångerskan Kim Wildes elfte studioalbum
Come Out and Play (album av Twisted Sister) – ett musikalbum av den amerikanska gruppen Twisted Sister
Come Out and Play (Keep 'Em Separated) – en sång